Grunewald – quartiere della città di Berlino
 Grunewald – foresta posta nel territorio della città di Berlino
 Grunewald – frazione della città tedesca di Templin

Pagine correlate 
Grünewald
Grünwald